Copa Catalunya de futbol sala femenina
 Copa Catalunya de futbol sala masculina